Портлок () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Портлок, Дженис Дена (более известна под псевдонимом Саби; род. 1988) — американская поп-певица и автор песен, танцовщица и актриса.
  (1794—1864) — британский геолог и военнослужащий.
  (1748—1817) — британский торговец, писатель и мореплаватель.